Herbarz (zielnik, herbarium) – dawne określenie książki zawierającej rysunki i opisy roślin, głównie leczniczych.
 Herbarz – dzieło zawierające rysunki i opisy herbów rodów, miast, województw.

Herbarze 

 Herbarz Scheiblerów – niemiecki rękopiśmienny herbarz.
 Herbarz Geldrii – jeden z najstarszych zachowanych europejskich herbarzy.
Herbarz Złotego Runa – jedno z ważniejszych zagranicznych źródeł polskiej heraldyki średniowieczne.

Zobacz też 

 Heraldyka – nauka pomocnicza historii, zajmująca się herbami.